Certez – polana w Beskidzie Sądeckim
 Certez – polana w Gorcach